Municipio de Ellendale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ellendale (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Alexander.
 Municipio de Ellendale (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.